Ла-Капе́ль-Бле (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Рьёпейру. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12054.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 391 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 213 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 156 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 156 активных работало 139 человек (80 мужчин и 59 женщин), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 57 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон